Les mots lutosus, lutosa et lutosum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « boueux, bourbeux, limoneux ».

Sciences et techniques 
En biologie :
 Lutosus est un genre d'araignées aranéomorphes, de la famille des Linyphiidae. On n'en connaît que l'espèce Lutosus projectus ;
 en taxonomie, les mots lutosus, lutosa et lutosum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer différentes espèce d'animaux. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Culture et société 
 Lutosa est une entreprise belge spécialisée dans la transformation industrielle de pommes de terre en frites surgelées et réfrigérées, spécialités de pommes de terre surgelées et flocons de pommes de terre.

Toponyme 
 Lutosa est le nom qu'avait Leuze-en-Hainaut (province de Hainaut, Belgique) pendant l'époque romaine ;
 Le mot  est l'étymon de Louze (Haute-Marne) et Louzes (Sarthe), deux communes françaises.
 Lutosus a été considéré comme le nom de Lezoux (Puy-de-Dôme, France) pendant l'époque romaine, mais cette étymologie est aujourd'hui considérée comme fantaisiste.
 Sanctus Ronanus Lutosus (Saint-Renan de la boue) est le nom qu'avait Saint-Renan (Finistère, France) au .

Notes et références 

Épithète spécifique
Homonymie de toponyme